Bolitaenidae är en familj av bläckfiskar. Bolitaenidae ingår i ordningen åttaarmade bläckfiskar, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bolitaenidae 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Bolitaenidae